Уто:
 Уто или Уаджит — богиня в Древнем Египте.
 Уто — город в префектуре Кумамото, Япония.
 Уто — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1646—1870), в провинции Хиго региона Кюсю.

Персоналии 
 Уто, Сюмпэй (род. 1918) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Уто, Фумиаки — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.

Другое 
УТО — многозначная аббревиатура.
 УТО — универсальное торговое объединение
 УТО — Украинское товарищество оценщиков, см. также: УОО
 УТО — утилизация твёрдых отходов
 УТО — установка термического обезвреживания [отходов]
 УТО — управление трудоустройства и обучения
 УТО — учебно-тренировочный отряд